

Patronyme 

 Charles Machon (1893-1944), résistant britannique au nazisme.
 Martín Machón (1973-), footballeur international guatémaltèque.

Autres 
 Machon Meir, institut d'étude de la Torah à Jérusalem.
 Un mâchon,  casse-croute matinal ou un repas ; le terme est utilisé dans la région Rhône-Alpes.